Fountain of Youth – cortometraggio del 1909 prodotto dalla Pathé Frères
Fountain of Youth – cortometraggio del 1911 prodotto dalla Lubin Manufacturing Company
Fountain of Youth – documentario del 2013